Špunt může mít tyto významy:

 zátka – předmět k uzavírání nádob
 Špunt – jméno psa z komiksové série o reportéru Tintinovi (ve francouzském originále Milou, v překladu nakladatelství Egmont Špunt, v jiných překladech též Filuta, v animovaném seriálu Milouš)
 Špunt – vědeckofantastický román ruských sovětských spisovatelů bratrů Strugackých odehrávající se ve Světě Poledne ve 22. století. 
 špunty do uší – chránič sluchu